

Događaji 
 osnovan kineski grad Suzhou

Rođenja

Smrti